Campo Número Dos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Campo Número Dos, Tamaulipas, Casas, 
 Campo Número Dos, Chihuahua, Cuauhtémoc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar